Stašov est un toponyme qui peut désigner :

Stašov, une commune du district de Beroun, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Stašov, une commune du district de Svitavy, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie